Confesiones de un artista de mierda puede referirse a:

Confessions of a Crap Artist (Confesiones de un artista de mierda), la novela de Philip K. Dick, publicada en 1975.
Confesiones de un artista de mierda, el disco de Iván Ferreiro, publicado en 2011.